Alessandro Porro (1814-1879) – senatore del regno d'Italia
 Alessandro Porro (29 giugno 1967) – ex calciatore